Eine Centena war

 das Wirkungsgebiet eines Centenarius
 die lateinische Bezeichnung für eine Huntare